G3 steht für:

 PowerPC G3, eine Bezeichnung für Prozessoren von Freescale (ehemals Motorola) und IBM, die Apple in seinen Rechnern einsetzte
 HK G3, ein automatisches Gewehr, das seit 1959 von Heckler und Koch produziert wurde und seitdem in der deutschen Bundeswehr zum Einsatz kam
 BYD G3, eine chinesische Limousine
 Xpeng G3, ein chinesisches SUV
 eine Güterzug-Dampflokomotive der Länderbahnzeit
 Preußische G 3
 Pfälzische G 3
 Elsaß-Lothringische G 3
 Mecklenburgische G 3
 G3 Schlachtkreuzer, eine von Großbritannien nach dem Ersten Weltkrieg geplante Kriegsschiffsklasse.
 ein Standardprotokoll zur Übertragung von Faxen (Group 3)
 die Göttinger Rechenmaschine G3, ein elektronischer Computer von 1960, konstruiert von Heinz Billing
 G3 (Konzerte), Konzerte von mehreren bekannten Gitarristen zusammen
 G3 (IMC-Geriatrie), Abteilung oder Pflegeeinheit innerhalb eines Krankenhauses
 LG G3, ein Smartphone von LG Electronics
 Gruppe der Drei, die Abkürzung für die Freihandelszone zwischen Kolumbien, Mexiko und Venezuela
 G3 Shopping Resort Gerasdorf ein Einkaufszentrum bei Gerasdorf bei Wien
 eine Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung für Personen, die mit Bleialkylen Kontakt haben, siehe Liste der Arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen
 der IATA-Code der brasilianischen Fluggesellschaft Gol Linhas Aéreas
 die chinesische Autobahn G3, die Peking mit Fuzhou verbindet; siehe Autobahn Peking-Taipeh
 eine digitale Kompakt-Kamera der Canon Powershot G-Reihe
 ein digitales Systemkameragehäuse aus der Panasonic Lumix DMC-G-Reihe

G 3 steht für:
 bei der Bundeswehr eine Abteilung eines Stabes, die von einem Offizier im Generalstabsdienst geleitet wird und sich mit Ausbildung, Planung, Operationsführung und Organisation befasst

g3 steht für:

 das dreigestrichene g (auch g’’’), der Ton auf der vierten Hilfslinie über dem Violinschlüssel (s. a.: Notenschrift und Tonsymbol)

G3